| mål         = {{#expr:
  13 +
  11 +
  14 +
  17 +
  21 +
  20 +
 34}}
| publik      = {{#expr:
  112280 +
  65807 +
  43726 +
  53953 +
  47565 +
  46956 +
 274020}}
| flest mål   =  Almoez Ali (9 mål)
| bästspelare =  Almoez Ali
| bästmålvakt =  Saad Al Sheeb
| fairplay    = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (1:a titeln)
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 2015 Australien
| följande    = Qatar 2023
}}
Asiatiska mästerskapet i fotboll 2019 var den 17:e upplagan av Asiatiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Förenade Arabemiraten mellan den 5 januari och 1 februari 2019, för första gången deltog 24 lag i asiatiska mästerskapet, turneringen hade utökats från 16 lag. Turneringen vanns av  som besegrade  i finalen med 3–1.

Kvalificerade nationer

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida